Березняки́ () — село,
Березняковский сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 884 человека.

Является административным центром Березняковского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Березняки находится на левом берегу реки Сула при впадении её притоки Рудка, выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Тарасовка, ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Бурлаки, на противоположном берегу — село Мацкова Лучка (Лубенский район).
Река в этом месте извилистая и образует старицы (Кривая) и заболоченные озёра.

История 
 XVII век — село основано под названием Остров.
 1812 — село упоминается под названием Бересняхи.
 Имеется на карте 1812 года

Экономика 
 «Им. 1-го Мая», сельскохозяйственный ПК.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Известные люди, родившиеся в селе 
 Онищенко Борис Григорьевич — советский, украинский спортсмен по современному пятиборью. Олимпийский чемпион (1972).

Примечания